Уолтер — фамилия и имя Walter, распространённые в англоязычной среде. Имеют общегерманское происхождение. Немецкоязычный аналог — Вальтер.

Известные носители:

Имя 
 Уолтер I де Клиффорд (также известный как Уолтер Фиц-Ричард; ум. 1190) — английский аристократ и землевладелец.
 Уолтер II де Клиффорд (ок. 1150—1222) — лорд Клиффорд в 1190—1208 годах, верховный шериф Херефордшира в 1199, 1207—1208 и 1216 годах.
 Уолтер Фиц-Алан (ум. 1177) — англонормандский рыцарь бретонского происхождения.

Вымышленные персонажи 
 Уолтер Уайт — главный герой американского телесериала «Во все тяжкие».

Фамилия 
 Уолтер, Беверли («Бев»; род. ?) — американская кёрлингистка и тренер.
 Уолтер, Бен (род. 1984) — канадский хоккеист, нападающий.
 Уолтер, Гарриет (род. 1950) — британская актриса.
 Уолтер, Грей (1910—1977) — американский кибернетик, нейрофизиолог и психиатр.
 Уолтер, Джей Ди (род. 1967) — американский джазовый вокалист и музыкант.
 Уолтер, Джеральдина (род. 1950) — американская альтистка.
 Уолтер, Джессика (1941—2021) — американская актриса.
 Уолтер, Джо (1895—1995) — английский футболист.
 Уолтер, Джордж (1928—2008) — премьер-министр Антигуа и Барбуда.
 Уолтер, Кэти (урожд. Кодл; род. ок. 1961) — канадская кёрлингистка.
 Уолтер, Лиза Энн (род. 1963) — американская актриса, комик, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Уолтер, Люси (ок. 1630—1658) — валлийская дворянка, фаворитка короля Карла II Стюарта в 1648—1650 годах.
 Уолтер, Марта (1875—1976) — американская художница.
 Уолтер, Патрик (род. 1959) — канадский гребец.
 Уолтер, Питер (род. 1954) — американский учёный немецкого происхождения.
 Уолтер, Томас (1740—1789) — американский ботаник и миколог английского происхождения.
 Уолтер, Томас Астик (1804—1887) — архитектор Капитолия.
 Уолтер, Трейси (род. 1947) — американский киноактёр.

Составные фамилии 
 Уолтер Паркер, Джеймс Роланд (1919—2009) — британский политический деятель, колониальный администратор, губернатор Фолклендских островов (1977—1980).

Топоним 
 Уолтер — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.

См. также 
 Уолтерс